Termin  ima više značenja.

 Levopimaradienska sintaza, enzim
 Lipopolisaharid
 LPS (музичка група)